Vazeilles puede referirse a:

 La localidad francesa de Vazeilles-près-Saugues; 
 La localidad francesa de Vazeilles-Limandre; o
 El historiador argentino José Gabriel Vazeilles.